Sternenberg steht für:

 Sternenberg (Film), Schweizer Spielfilm aus dem Jahr 2004
 Landgericht Sternenberg, Verwaltungseinheit der Stadt und Republik Bern (bis 1798)
 Ruine Sternenberg in Hofstetten-Flüh im Bezirk Dorneck, Kanton Solothurn

Orte:
 Sternenberg ZH, Dorf in der Gemeinde Bauma, Kanton Zürich, Schweiz
 Sternenberg (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin im Elsass, Frankreich
Sternenberg (Wuppertal), Wohnplatz in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Personen:
 August Sternenberg (1845–1920), deutscher Kaufmann und Politiker
 August Wilhelm Sternenberg (1843–1920), deutscher Kaufmann und Politiker
 Carl Wilhelm Sternenberg (1803–1870), deutscher Kaufmann und Politiker
 Johann Sternenberg (1589–1662), Weihbischof in Münster
 Theodor Sternenberg (1783–1852), deutscher Kaufmann und Politiker

Siehe auch:
 Sternberg (Begriffsklärung)